Ionium steht für:
 In der Geologie eine Stufe des Pleistozäns, siehe Mittelpleistozän
 In der Kernphysik (historisch) das Nuklid 230Th, siehe Thorium